Vincenzo Miceli – giurista italiano
 Vincenzo Miceli – politico italiano
 Vincenzo Miceli – teologo italiano